11-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1994 прошла 8 сентября 1994 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Розанна Барр.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Aerosmith — «Cryin'»
 Beastie Boys — «Sabotage»
 Nirvana — «Heart-Shaped Box»
 R.E.M. — «Everybody Hurts»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Beck — «Loser»
 Tony Bennett — «Steppin' Out with My Baby»
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Mary Jane's Last Dance»
 Bruce Springsteen — «Streets of Philadelphia»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Björk — «Human Behaviour»
 Sheryl Crow — «Leaving Las Vegas»
 Janet Jackson — «If»
 Me’Shell NdegéOcello — «If That's Your Boyfriend (He Wasn't Last Night)»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Aerosmith — «Cryin'»
 Beastie Boys — «Sabotage»
 Green Day — «Longview»
 R.E.M. — «Everybody Hurts»

Лучший новый артист | Best New Artist in a Video 
 Beck — «Loser»
 Björk — «Human Behaviour»
 Counting Crows — «Mr. Jones»
 Green Day — «Longview»
 Lisa Loeb and Nine Stories — «Stay (I Missed You)»
 Me’Shell NdegéOcello — «If That's Your Boyfriend (He Wasn't Last Night)»

Лучшее метал/хард рок видео | Best Metal/Hard Rock Video 
 Aerosmith — «Cryin'»
 Anthrax — «Black Lodge»
 Rollins Band — «Liar»
 Soundgarden — «Black Hole Sun»

Лучшее R&B видео | Best R&B Video 
 Brand New Heavies — «Dream on Dreamer»
 Toni Braxton — «Breathe Again»
 R. Kelly — «Bump n' Grind»
 Salt-n-Pepa (с En Vogue) — «Whatta Man»

Лучшее рэп видео | Best Rap Video 
 Coolio — «Fantastic Voyage»
 Cypress Hill — «Insane in the Brain»
 Dr. Dre — «Let Me Ride»
 Snoop Doggy Dogg — «Doggy Dogg World»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance Video 
 En Vogue — «Runaway Love»
 Janet Jackson — «If»
 Salt-n-Pepa (с En Vogue) — «Whatta Man»
 Us3 — «Cantaloop (Flip Fantasia)»
 Crystal Waters — «100% Pure Love»

Лучшее альтернативное видео | Best Alternative Video 
 Beck — «Loser»
 Green Day — «Longview»
 Nirvana — «Heart-Shaped Box»
 The Smashing Pumpkins — «Disarm»

Лучшее видео саундтрека | Best Video from a Film 
 Backbeat Band — «Money» (из Backbeat)
 Bruce Springsteen — «Streets of Philadelphia» (из Philadelphia)
 Madonna — «I'll Remember» (из With Honors)
 Sinéad O'Connor — «You Made Me the Thief of Your Heart» (из In The Name of the Father)

Прорыв видео | Breakthrough Video 
 Beastie Boys — «Sabotage»
 Björk — «Human Behaviour»
 Deep Forest — «Sweet Lullaby»
 Nine Inch Nails — «Closer»
 R.E.M. — «Everybody Hurts»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Aerosmith — «Amazing» (режиссёр: Marty Callner)
 Beastie Boys — «Sabotage» (режиссёр: Spike Jonze)
 Deep Forest — «Sweet Lullaby» (режиссёр: Tarsem Singh)
 R.E.M. — «Everybody Hurts» (режиссёр: JJake Scott)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 MC Hammer — «Pumps and a Bump» (хореографы: Hammer and Randi G.)
 Janet Jackson — «If» (хореограф: Tina Landon)
 Salt-n-Pepa (с En Vogue) — «Whatta Man» (хореографы: Frank Gatson и Randy Connors)
 Us3 — «Cantaloop (Flip Fantasia)» (хореограф: Toledo)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Aerosmith — «Amazing» (Special Effects: Cream Cheese Films and Video Image)
 Björk — «Human Behaviour» (Special Effects: Michel Gondry)
 Peter Gabriel — «Kiss That Frog» (Special Effects: Brett Leonard и Angel Studios)
 Tool — «Prison Sex» (Special Effects: Adam Jones)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Aerosmith — «Amazing» (Art Director: Ted Baffalucus)
 Björk — «Human Behaviour» (Art Director: Michel Gondry)
 Nine Inch Nails — «Closer» (Art Director: Tom Foder)
 Nirvana — «Heart-Shaped Box» (Art Director: Bernadette Disanto)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Aerosmith — «Amazing» (Editors: Troy Okoniewski and Jay Torres)
 Björk — «Human Behaviour» (Editor: Michel Gondry)
 Deep Forest — «Sweet Lullaby» (Editor: Robert Duffy)
 Peter Gabriel — «Kiss That Frog» (Editor: Craig Wood)
 Meat Puppets — «Backwater» (Editor: Katz)
 R.E.M. — «Everybody Hurts» (Editor: Pat Sheffield)
 The Smashing Pumpkins — «Disarm» (Editor: Pat Sheffield)
 Stone Temple Pilots — «Vasoline» (Editor: Kevin Kerslake)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Aerosmith — «Amazing» (оператор: Gabriel Beristain)
 Deep Forest — «Sweet Lullaby» (операторы: Tarsem и Denise Milford)
 Nirvana — «Heart-Shaped Box» (оператор: Джон Мэтисон)
 R.E.M. — «Everybody Hurts» (оператор: Harris Savides)

Viewer’s Choice 
 Aerosmith — «Cryin'»
 Beastie Boys — «Sabotage»
 Nirvana — «Heart-Shaped Box»
 R.E.M. — «Everybody Hurts»

International Viewer’s Choice Awards

MTV Бразилия 
  Chico Science — «A Cidade»
  Legião Urbana — «Perfeição»
  Raimundos — «Nêga Jurema»
  Sepultura — «Territory»
  Caetano Veloso and Gilberto Gil — «Haiti»

MTV Европа 
  The Cranberries — «Linger»
  D:Ream — «Things Can Only Get Better»
  Enigma — «Return to Innocence»
  Take That — «Babe»
  U2 — «Stay (Faraway, So Close!)»
  Whale — «Hobo Humpin' Slobo Babe»

MTV Япония 
  Chara — «Tsumibukako Aishiteyo»
  Hide — «Eyes Love You»
  Original Love — «The Rover»
  Seikima-II — «Tatakau Nihonjin»
  Izumi Tachibana — «Vanilla»

MTV Латинская Америка 
  Caifanes — «Afuera»
  Los Fabulosos Cadillacs — «El Matador»
  La Ley — «Tejedores de Ilusión»
  Mano Negra — «El Señor Matanza»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 Tom Petty

Lifetime Achievement Award 
 The Rolling Stones

Выступления 
 Aerosmith — «Walk This Way»
 Boyz II Men — «I'll Make Love to You»
 The Smashing Pumpkins — «Disarm»
 The Rolling Stones — «Love Is Strong»/«Start Me Up»
 Green Day — «Armatage Shanks»
 Beastie Boys — «Sabotage»
 Alexandrov Red Army Ensemble & Leningrad Cowboys — «Sweet Home Alabama»
 Salt-n-Pepa — «Push It»/«None of Your Business»/«Whatta Man»/«Shoop»
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Mary Jane's Last Dance»
 Snoop Doggy Dogg — «Murder Was the Case (DeathAfterVisualizingEternity)»
 Stone Temple Pilots — «Pretty Penny»
 Bruce Springsteen — «Streets of Philadelphia»

При участии 
 Michael Jackson and Lisa Marie Presley — открыли шоу
 Tom Jones — представил Best Female Video
 Coolio и Björk — представили Best Dance Video
 Adam Sandler и Sandra Bullock — представили Best Video from a Film
 Beavis and Butt-head — appeared in some pre-commercial break vignettes
 Natalie Merchant и Soundgarden (Chris Cornell и Kim Thayil) — представили Breakthrough Video
 Jann Wenner — представил Lifetime Achievement Award
 Ed Lover и Doctor Dré — appeared in a vignette about Viewer’s Choice voting procedures
 Melissa Etheridge и Brendan Fraser — представили Best New Artist in a Video
 Mark Messier и Daisy Fuentes — представили Best Direction in a Video
 Naomi Campbell и Денис Лири — представили Best Metal/Hard Rock Video
 Billy Corgan — представил Video Vanguard Award
 Public Enemy (Chuck D и Flavor Flav) — представили Best Rap Video
 Fab 5 Freddy и Daisy Fuentes — appeared in a vignette about Viewer’s Choice voting procedures
 Ben Stiller и Lisa Loeb — представили Best Group Video
 Sheryl Crow и Stephen Dorff — introduced the International Viewer’s Choice Award winners
 VJs Gastão Moreira (Brasil), Kristiane Backer (Europe), Hannah (Japan) and Ruth Infarinato (Latin America) — announced their respective region’s Viewer’s Choice winner
 Toni Braxton и Tony Bennett — представили Best Alternative Video
 Bill Bellamy и Kennedy — представили Viewer’s Choice Award
 Queen Latifah — представила Best Male Video
 Krist Novoselic — paid a special tribute to Kurt Cobain
 David Letterman — accompanied Madonna on stage (and also appeared in a pre-commercial vignette with Beavis and Butt-head)
 Madonna — представила Video of the Year
 Cindy Crawford
 Jon Stewart

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1994
 MTV VMA 1994

Музыкальные премии
1994
1994 год в музыке США